GC est un symbole, qui signifie :

 gigacoulomb, unité de mesure de charge électrique

GC est une signature d'artiste :

Grégory CORNU, est un illustrateur scientifique et dessinateur français.

GC est un sigle, qui signifie :

 GameCube, une des nombreuses consoles de jeux vidéo de Nintendo ;
 , un salon de jeu vidéo ;
 , le ramasse-miette en informatique ;
 gestion de configuration logicielle en informatique ;
 garde civile, l'équivalent espagnol de la Gendarmerie ;
 , ou, littéralement, chromatographie en phase gazeuse ;
 , un catalogue d'étoiles ;
 génie civil, l'ensemble des techniques concernant les constructions civiles ;
 gouvernement du Canada ;
 Le Grand Continent, une revue de géopolitique ;
 gros chiffres, un mode d'oblitération des lettres de France entre 1862 et 1876 ;
 %GC, le coefficient de Chargaff, pourcentage des bases guanine et cytosine contenu dans le génome d'un organisme vivant ;
 Grasshopper-Club Zurich, club suisse de football ;
 gradient conjugué, méthode numérique de résolution d'équation.

GC est un code, qui signifie :
 Province de Las Palmas, dont la capitale est Las Palmas de Gran Canaria, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 Allemagne de l'Est, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN (code désuet depuis 1990), code alpha-2

GC est une abréviation pouvant faire référence à:
 Gallocatéchine, un type de flavanols